Alon est un mot hébreu qui signifie chêne.

Nom 

 Noga Alon, chercheur en informatique théorique et en mathématiques ;
 Moshe Ya'alon, homme politique et militaire israélien.

Prénom 
Alon est un prénom.

Autres 
 Alon Shvut, colonie israélienne en Cisjordanie
 Alon USA, entreprise basée à Dallas dans le Texas spécialisée dans le raffinage et la commercialisation de produits pétroliers
 AlON, formule chimique de l'oxynitrure d'aluminium